Jeep Wagoneer — внедорожник, продававшийся в 1963—1993 модельных годах и возобновлённый к производству после смены поколения в 2020 году.

Различные версии Wagoneer производились в США и других странах Kaiser Motors (1962—1971), затем American Motors (1971—1987) и, наконец, Chrysler (1987—1993).

Возрождение Jeep Wagoneer было представлено в качестве концептуальной версии 3 сентября 2020, а в качестве серийной модели — 11 марта 2021 года. Продажи начались во второй половине 2021 года с версий 2022 модельного года.

Первое поколение (SJ; 1963) 

Первый Wagoneer — это оригинальный полноразмерный внедорожник, производившийся между 1962 и 1991 годами. Он был представлен в ноябре 1962 года как преемник универсала Willys Jeep, который производился с 1946 года. Это полноразмерный автомобиль с кузовом на раме. Автомобиль был представлен в кузове универсал.

Первоначально доступный с задним приводом, полноприводный Wagoneer SJ оставался в производстве в течение 29 модельных лет (1963—1991) с почти неизменной структурой кузова.

Второе поколение (XJ; 1983) 

Второе поколение Wagoneer — это версия компактного Jeep XJ Cherokee на базе unibody, производившаяся между 1983 и 1990 годами. Она была доступна в двух комплектациях: «Wagoneer» и «Wagoneer Limited». Эти автомобили должны были заменить Wagoneer SJ, но высокий спрос побудил компанию сохранить Wagoneer SJ в производстве.

Третье поколение (ZJ; 1993) 

Wagoneer был вновь введён в производство на один год в качестве топовой модели на платформе Jeep ZJ, которая дебютировала на среднеразмерном Grand Cherokee в 1993 модельном году. Названный Grand Wagoneer, он имел длинный список стандартного оборудования, включая двигатель Magnum 5.2 L V8 и уникальный кожаный салон, а также традиционную внешнюю отделку из дерева в версии Grand Wagoneer. После того, как было выпущено 6378 автомобилей, модель была снята с производства в 1994 году, оставив Grand Cherokee Limited в качестве топовой модели.

Четвёртое поколение (WS; 2022) 

Четвёртое поколение Wagoneer — это полноразмерный внедорожник на базе шасси Ram 1500 (DT). Он был представлен в марте 2021 года для 2022 модельного года как флагманская модель Jeep и вскоре поступил в продажу.

Примечания 

Автомобили Jeep